Vicenç Farcha va ser un escolanet de Les Useres del març de 1705 al 5 de gener de 1707, que va cantar de ma del mestre de la capella, i en acabar la seua feina va rebre «onze sous». Els seus pares eren Miquel i Teresa Fontunyo.

Referències 

Músics valencians
Les Useres
Persones de l'Alcalatén